Майкл Рапп (,  13 січня 1980, Клівленд) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1997 року.

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 9-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Нью-Джерсі Девілс», «Фінікс Койотс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Піттсбург Пінгвінс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Міннесота Вайлд».

Загалом провів 677 матчів у НХЛ, включаючи 67 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Джерсі Девілс» — 2003.

Робота на ТБ 
З 2014 працює аналітиком на каналі NHL Network.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Спортсмени з Огайо